Mistrzostwa Świata w Curlingu na Wózkach 2012 - 8. mistrzostwa świata w curlingu na wózkach, rozgrywano w dniach 18-25 lutego 2012 w koreańskim Chuncheon, na lodowisku Uiam.

Tytułu mistrzów świata z 2011 broniła reprezentacja Kanady, w klasyfikacji końcowej uplasowała się na 7. miejscu - najgorszy wyniki w historii występów. Mistrzostwa stanowiły eliminacje do Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2014.

Przed turniejem rozegrano kwalifikacje, z których awansowały reprezentacje Słowacji i Włoch.

Po raz pierwszy na podium stanęli reprezentanci Rosji i Chin. Rosjanie (Andriej Smirnow) zdobyli przy tym złote medale, w finale pokonali Koreańczyków (Kim Hak-sung) 1:9. Brąz przypadł Chińczykom (Wang Haitao) triumfującym nad Słowakami (Radoslav Duris).



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
25 lutego 2012; 14:00

Mały finał 
25 lutego 2012; 10:00

Półfinał 
24 lutego 2012; 15:30

1-2 
24 lutego 2012; 9:30

3-4 
24 lutego 2012; 9:30

Tie-breaker 
23 lutego 2012; 14:30

Round Robin

Sesja 1. 
19 lutego 2012; 9:30

Sesja 2. 
19 lutego 2012; 15:30

Sesja 3. 
20 lutego 2012; 9:30

Sesja 4. 
20 lutego 2012; 15:30

Sesja 5. 
21 lutego 2012; 9:00

Sesja 6. 
21 lutego 2012; 15:30

Sesja 7. 
22 lutego 2012; 9:00

Sesja 8. 
22 lutego 2012; 15:30

Sesja 9. 
23 lutego 2012; 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 
 

2012 w curlingu
2012
Zawody sportowe w Chuncheon
2012 w Korei Południowej
Curling w Korei Południowej